|-
|(28001)||1997 WD41|| align=right|13,4|| align=right|3,074|| align=right|0,055|| align=right|7,81|| align=right|5,389||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(28002)||1997 WO51|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,133|| align=right|6,58|| align=right|5,494||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(28003)||1997 WT52|| align=right|12,7|| align=right|3,055|| align=right|0,077|| align=right|12,49|| align=right|5,338||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(28004) Terakawa||1997 XA|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,197|| align=right|8,98|| align=right|4,638||MBA||2. prosince 1997||Mishima||M. Akiyama
|-
|(28005)||1997 XC|| align=right|12,6|| align=right|3,054|| align=right|0,252|| align=right|13,63|| align=right|5,337||MBA||1. prosince 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(28006)||1997 XM5|| align=right|13,8|| align=right|2,357|| align=right|0,120|| align=right|10,65|| align=right|3,617||MBA||3. prosince 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(28007)||1997 XO10|| align=right|13,2|| align=right|2,952|| align=right|0,151|| align=right|10,93|| align=right|5,072||MBA||7. prosince 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(28008)||1997 XR11|| align=right|12,8|| align=right|2,693|| align=right|0,181|| align=right|13,60|| align=right|4,419||MBA||5. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28009)||1997 YY1|| align=right|13,6|| align=right|2,835|| align=right|0,146|| align=right|3,74|| align=right|4,772||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28010)||1997 YE3|| align=right|13,3|| align=right|3,143|| align=right|0,074|| align=right|7,45|| align=right|5,571||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28011)||1997 YW3|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,237|| align=right|7,92|| align=right|4,580||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28012)||1997 YH4|| align=right|13,9|| align=right|2,844|| align=right|0,079|| align=right|2,93|| align=right|4,796||MBA||23. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28013)||1997 YL4|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,132|| align=right|3,93|| align=right|4,160||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28014)||1997 YS5|| align=right|12,8|| align=right|3,025|| align=right|0,246|| align=right|9,48|| align=right|5,261||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28015)||1997 YG9|| align=right|14,2|| align=right|2,925|| align=right|0,051|| align=right|1,36|| align=right|5,003||MBA||26. prosince 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(28016)||1997 YV11|| align=right|12,1|| align=right|3,188|| align=right|0,101|| align=right|17,61|| align=right|5,691||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28017)||1997 YV13|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,389|| align=right|4,99|| align=right|4,184||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28018)||1998 AG|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,075|| align=right|11,11|| align=right|5,212||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28019) Warchal||1998 AW8|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,119|| align=right|4,85|| align=right|3,382||MBA||14. ledna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(28020)||1998 BP5|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,130|| align=right|5,92|| align=right|3,601||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28021)||1998 BP6|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,237|| align=right|12,00|| align=right|5,320||MBA||22. ledna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(28022)||1998 BA9|| align=right|12,7|| align=right|3,170|| align=right|0,085|| align=right|8,06|| align=right|5,644||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28023)||1998 BF11|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,100|| align=right|11,79|| align=right|5,341||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28024)||1998 BT14|| align=right|12,3|| align=right|3,034|| align=right|0,057|| align=right|8,88|| align=right|5,285||MBA||25. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28025)||1998 BD41|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,316|| align=right|5,37|| align=right|4,137||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28026)||1998 CN1|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|5,25|| align=right|4,540||MBA||6. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28027)||1998 CC5|| align=right|14,6|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|5,66|| align=right|3,635||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28028)||1998 DS8|| align=right|13,1|| align=right|2,937|| align=right|0,064|| align=right|3,02|| align=right|5,032||MBA||22. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28029)||1998 DW9|| align=right|12,2|| align=right|3,428|| align=right|0,107|| align=right|7,53|| align=right|6,346||MBA||20. února 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28030)||1998 DW12|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,315|| align=right|4,15|| align=right|5,365||MBA||26. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(28031)||1998 DX17|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,059|| align=right|2,93|| align=right|4,408||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28032)||1998 DZ23|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,188|| align=right|8,04|| align=right|4,666||MBA||17. února 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28033)||1998 EE9|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,044|| align=right|9,01|| align=right|5,381||MBA||5. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28034)||1998 EU13|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,153|| align=right|5,76|| align=right|4,591||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28035)||1998 FY1|| align=right|15,6|| align=right|2,192|| align=right|0,072|| align=right|3,82|| align=right|3,245||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28036)||1998 FZ26|| align=right|12,8|| align=right|3,059|| align=right|0,065|| align=right|9,06|| align=right|5,350||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28037)||1998 FS33|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|1,06|| align=right|3,512||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28038)||1998 FK35|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,597||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28039)||1998 FV78|| align=right|14,2|| align=right|2,236|| align=right|0,164|| align=right|5,23|| align=right|3,343||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28040)||1998 FF80|| align=right|14,1|| align=right|3,226|| align=right|0,118|| align=right|5,62|| align=right|5,794||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28041)||1998 FQ87|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,079|| align=right|13,04|| align=right|5,781||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28042)||1998 FB90|| align=right|14,9|| align=right|2,213|| align=right|0,088|| align=right|5,80|| align=right|3,291||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28043)||1998 FX90|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,037|| align=right|6,71|| align=right|3,665||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28044)||1998 FD116|| align=right|13,9|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|5,95|| align=right|3,785||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28045)||1998 FB118|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,124|| align=right|6,20|| align=right|3,457||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28046)||1998 HB14|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,098|| align=right|11,64|| align=right|3,581||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(28047)||1998 HU90|| align=right|15,3|| align=right|2,152|| align=right|0,194|| align=right|4,49|| align=right|3,155||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28048)||1998 HH91|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,148|| align=right|4,87|| align=right|3,520||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28049)||1998 HM94|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,155|| align=right|8,26|| align=right|4,537||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28050)||1998 HC99|| align=right|14,8|| align=right|2,248|| align=right|0,183|| align=right|4,47|| align=right|3,370||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28051)||1998 HS153|| align=right|14,9|| align=right|2,897|| align=right|0,031|| align=right|00,98|| align=right|4,931||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28052)||1998 KP1|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,179|| align=right|1,24|| align=right|4,030||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28053)||1998 KE4|| align=right|14,2|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|3,59|| align=right|4,467||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28054)||1998 KE50|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,145|| align=right|13,43|| align=right|5,122||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28055)||1998 MX|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,194|| align=right|14,21|| align=right|4,069||MBA||16. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28056)||1998 MK5|| align=right|12,7|| align=right|2,631|| align=right|0,182|| align=right|13,81|| align=right|4,266||MBA||20. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28057)||1998 MM37|| align=right|13,2|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,244||MBA||24. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28058)||1998 NF|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|3,55|| align=right|3,753||MBA||1. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28059)||1998 OZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,875|| align=right|0,165|| align=right|11,73|| align=right|4,873||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28060)||1998 OL8|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,113|| align=right|9,66|| align=right|5,791||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28061)||1998 ON11|| align=right|13,4|| align=right|2,910|| align=right|0,015|| align=right|1,09|| align=right|4,963||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28062)||1998 OZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,124|| align=right|7,37|| align=right|3,451||MBA||22. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28063)||1998 OR14|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,047|| align=right|5,42|| align=right|4,452||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28064)||1998 QX10|| align=right|12,6|| align=right|3,032|| align=right|0,104|| align=right|10,74|| align=right|5,279||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28065)||1998 QZ10|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,190|| align=right|2,51|| align=right|3,722||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28066)||1998 QA11|| align=right|14,9|| align=right|1,981|| align=right|0,095|| align=right|5,70|| align=right|2,787||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28067)||1998 QA14|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,119|| align=right|13,52|| align=right|4,395||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28068)||1998 QO21|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,170|| align=right|4,92|| align=right|3,544||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28069)||1998 QQ22|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,212|| align=right|4,17|| align=right|4,166||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28070)||1998 QS25|| align=right|13,9|| align=right|2,875|| align=right|0,047|| align=right|3,27|| align=right|4,873||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28071)||1998 QC26|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|4,455||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(28072)||1998 QT31|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,197|| align=right|3,31|| align=right|3,854||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28073)||1998 QT40|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,042|| align=right|4,44|| align=right|4,691||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28074)||1998 QM41|| align=right|14,3|| align=right|2,903|| align=right|0,038|| align=right|2,25|| align=right|4,945||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28075)||1998 QU44|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,114|| align=right|2,50|| align=right|3,796||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28076)||1998 QS48|| align=right|15,5|| align=right|2,158|| align=right|0,062|| align=right|5,43|| align=right|3,169||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28077)||1998 QH55|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,058|| align=right|5,71|| align=right|3,340||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28078)||1998 QM55|| align=right|15,0|| align=right|2,176|| align=right|0,102|| align=right|00,66|| align=right|3,210||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28079)||1998 QY63|| align=right|12,2|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|23,79|| align=right|5,539||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28080)||1998 QS72|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,158|| align=right|13,48|| align=right|4,116||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28081)||1998 QN80|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,089|| align=right|8,63|| align=right|3,321||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28082)||1998 QF88|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,130|| align=right|12,10|| align=right|4,395||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28083)||1998 QP90|| align=right|14,8|| align=right|2,165|| align=right|0,169|| align=right|9,52|| align=right|3,185||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28084)||1998 QH92|| align=right|14,9|| align=right|2,175|| align=right|0,186|| align=right|5,10|| align=right|3,207||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28085)||1998 QO98|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,313|| align=right|19,88|| align=right|3,404||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28086)||1998 QW100|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,023|| align=right|2,98|| align=right|4,452||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28087)||1998 QH101|| align=right|14,9|| align=right|2,158|| align=right|0,024|| align=right|2,09|| align=right|3,169||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28088)||1998 RQ2|| align=right|15,4|| align=right|2,147|| align=right|0,058|| align=right|6,14|| align=right|3,145||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28089)||1998 RD17|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,104|| align=right|13,23|| align=right|4,832||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28090)||1998 RW32|| align=right|16,8|| align=right|2,171|| align=right|0,139|| align=right|00,28|| align=right|3,198||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28091)||1998 RQ49|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|5,27|| align=right|3,454||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28092)||1998 RT53|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,046|| align=right|4,80|| align=right|3,383||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28093)||1998 RG54|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|3,85|| align=right|3,583||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28094)||1998 RE56|| align=right|14,2|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|6,67|| align=right|4,071||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28095)||1998 RA57|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|1,43|| align=right|3,352||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28096)||1998 RS59|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|3,82|| align=right|3,427||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28097)||1998 RZ63|| align=right|14,4|| align=right|2,935|| align=right|0,095|| align=right|3,23|| align=right|5,028||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28098)||1998 RJ64|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,213|| align=right|2,72|| align=right|3,721||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28099)||1998 RZ66|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,048|| align=right|5,61|| align=right|5,660||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28100)||1998 RG69|| align=right|13,9|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|3,03|| align=right|4,523||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28101)||1998 RP71|| align=right|15,4|| align=right|2,178|| align=right|0,114|| align=right|4,23|| align=right|3,215||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28102)||1998 RM79|| align=right|15,6|| align=right|2,154|| align=right|0,210|| align=right|3,82|| align=right|3,162||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28103)||1998 RK80|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,118|| align=right|2,76|| align=right|3,385||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28104)||1998 SL1|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,120|| align=right|6,19|| align=right|3,597||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28105)||1998 SC4|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,145|| align=right|12,06|| align=right|4,276||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28106)||1998 SE10|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,112|| align=right|8,78|| align=right|3,444||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28107)||1998 SA13|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,079|| align=right|14,51|| align=right|4,313||MBA||22. září 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(28108)||1998 SB24|| align=right|15,9|| align=right|2,222|| align=right|0,139|| align=right|4,58|| align=right|3,311||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28109)||1998 SA29|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,151|| align=right|2,44|| align=right|5,454||MBA||18. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28110)||1998 SG30|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,104|| align=right|2,30|| align=right|3,300||MBA||19. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28111)||1998 SY31|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,169|| align=right|4,66|| align=right|3,491||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28112)||1998 SN37|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,161|| align=right|2,40|| align=right|3,579||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28113)||1998 SD43|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,162|| align=right|7,30|| align=right|3,363||MBA||23. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28114)||1998 SE43|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,041|| align=right|7,03|| align=right|3,456||MBA||23. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28115)||1998 SN50|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|3,658||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28116)||1998 SP56|| align=right|13,9|| align=right|2,810|| align=right|0,074|| align=right|3,67|| align=right|4,710||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28117)||1998 SK57|| align=right|14,9|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|5,47|| align=right|3,309||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28118)||1998 SR57|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,209|| align=right|3,03|| align=right|3,182||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28119)||1998 SX71|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,077|| align=right|4,27|| align=right|3,621||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28120)||1998 SX72|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,157|| align=right|6,08|| align=right|3,369||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28121)||1998 SY72|| align=right|14,4|| align=right|2,231|| align=right|0,056|| align=right|6,36|| align=right|3,332||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28122)||1998 SJ74|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,099|| align=right|4,02|| align=right|4,388||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28123)||1998 SM74|| align=right|14,4|| align=right|2,401|| align=right|0,170|| align=right|3,33|| align=right|3,720||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28124)||1998 SD79|| align=right|14,0|| align=right|2,564|| align=right|0,243|| align=right|14,10|| align=right|4,104||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28125)||1998 SR107|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,088|| align=right|4,01|| align=right|3,433||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28126)||1998 SF109|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,112|| align=right|4,08|| align=right|3,346||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28127)||1998 SL110|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,116|| align=right|2,12|| align=right|3,368||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28128)||1998 ST118|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,091|| align=right|2,79|| align=right|3,434||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28129)||1998 SF121|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,078|| align=right|4,24|| align=right|3,524||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28130)||1998 SK124|| align=right|14,8|| align=right|2,362|| align=right|0,131|| align=right|3,98|| align=right|3,630||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28131)||1998 SX127|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,148|| align=right|3,04|| align=right|3,323||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28132)||1998 SY128|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,039|| align=right|6,86|| align=right|3,609||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28133)||1998 SS130|| align=right|14,1|| align=right|2,206|| align=right|0,130|| align=right|2,56|| align=right|3,276||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28134)||1998 SB131|| align=right|13,7|| align=right|2,735|| align=right|0,053|| align=right|1,73|| align=right|4,522||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28135)||1998 ST131|| align=right|13,9|| align=right|2,183|| align=right|0,124|| align=right|4,93|| align=right|3,225||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28136)||1998 SB134|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,067|| align=right|5,89|| align=right|3,502||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28137)||1998 SY138|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|7,29|| align=right|3,702||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28138)||1998 SD141|| align=right|12,9|| align=right|3,025|| align=right|0,113|| align=right|10,56|| align=right|5,261||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28139)||1998 SN141|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,028|| align=right|10,40|| align=right|5,158||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28140)||1998 SR144|| align=right|14,0|| align=right|2,295|| align=right|0,077|| align=right|6,88|| align=right|3,475||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28141)||1998 TC|| align=right|13,7|| align=right|2,403|| align=right|0,124|| align=right|11,88|| align=right|3,724||MBA||2. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28142)||1998 TU|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,109|| align=right|6,00|| align=right|3,413||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28143)||1998 TK5|| align=right|13,8|| align=right|2,412|| align=right|0,085|| align=right|7,24|| align=right|3,745||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28144)||1998 TN13|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,362||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28145)||1998 TY18|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,161|| align=right|3,42|| align=right|4,276||MBA||14. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28146)||1998 TC32|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,091|| align=right|4,60|| align=right|3,427||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28147)||1998 TD32|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,086|| align=right|4,22|| align=right|3,649||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28148)||1998 TL34|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|5,10|| align=right|3,467||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28149)||1998 TX34|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|6,93|| align=right|3,448||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28150)||1998 UC1|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,93|| align=right|3,523||MBA||17. října 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(28151)||1998 UG6|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,158|| align=right|4,48|| align=right|4,192||MBA||22. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28152)||1998 UK8|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,127|| align=right|4,76|| align=right|3,841||MBA||24. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28153)||1998 UU20|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,185|| align=right|5,95|| align=right|3,302||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28154)||1998 UQ26|| align=right|13,4|| align=right|3,246|| align=right|0,054|| align=right|8,47|| align=right|5,848||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(28155)||1998 UB40|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|3,512||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28156)||1998 UF41|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,142|| align=right|9,57|| align=right|5,176||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28157)||1998 VY3|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,177|| align=right|3,55|| align=right|4,275||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(28158)||1998 VT6|| align=right|14,7|| align=right|2,213|| align=right|0,146|| align=right|3,20|| align=right|3,291||MBA||12. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28159)||1998 VM7|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,108|| align=right|6,46|| align=right|3,374||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28160)||1998 VC11|| align=right|14,9|| align=right|2,200|| align=right|0,108|| align=right|4,63|| align=right|3,263||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28161)||1998 VB13|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,158|| align=right|1,17|| align=right|3,460||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28162)||1998 VD14|| align=right|13,4|| align=right|2,431|| align=right|0,108|| align=right|5,15|| align=right|3,790||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28163)||1998 VP15|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|4,40|| align=right|3,502||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28164)||1998 VY21|| align=right|15,2|| align=right|2,189|| align=right|0,049|| align=right|5,64|| align=right|3,238||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28165)||1998 VC25|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|5,95|| align=right|3,488||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28166)||1998 VP25|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,190|| align=right|3,35|| align=right|3,249||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28167)||1998 VQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,082|| align=right|4,39|| align=right|3,488||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28168)||1998 VY25|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,023|| align=right|3,34|| align=right|3,557||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28169)||1998 VZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|4,27|| align=right|3,426||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28170)||1998 VC30|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,097|| align=right|3,94|| align=right|3,247||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28171)||1998 VV30|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,187|| align=right|1,97|| align=right|3,751||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28172)||1998 VZ30|| align=right|12,6|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|14,13|| align=right|4,115||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28173)||1998 VY32|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,146|| align=right|3,11|| align=right|3,871||MBA||11. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(28174)||1998 VC33|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,175|| align=right|13,49|| align=right|4,414||MBA||12. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(28175)||1998 VM33|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,139|| align=right|1,82|| align=right|4,013||MBA||15. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28176)||1998 VV43|| align=right|17,1|| align=right|2,352|| align=right|0,243|| align=right|1,97|| align=right|3,606||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28177)||1998 VO53|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,153|| align=right|11,76|| align=right|3,730||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28178)||1998 WL1|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,091|| align=right|7,05|| align=right|3,769||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28179)||1998 WR1|| align=right|14,5|| align=right|2,214|| align=right|0,118|| align=right|4,49|| align=right|3,294||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28180)||1998 WU1|| align=right|14,3|| align=right|2,374|| align=right|0,078|| align=right|11,67|| align=right|3,657||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28181)||1998 WW5|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,140|| align=right|5,58|| align=right|3,581||MBA||19. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28182)||1998 WB10|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,783||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28183)||1998 WM16|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|2,12|| align=right|3,405||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28184)||1998 WP17|| align=right|15,0|| align=right|2,229|| align=right|0,170|| align=right|4,52|| align=right|3,326||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28185)||1998 WJ18|| align=right|14,0|| align=right|2,249|| align=right|0,100|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28186)||1998 WK18|| align=right|15,1|| align=right|2,198|| align=right|0,185|| align=right|3,24|| align=right|3,258||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28187)||1998 WP19|| align=right|13,2|| align=right|2,614|| align=right|0,044|| align=right|13,56|| align=right|4,225||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28188)||1998 WV19|| align=right|12,6|| align=right|2,602|| align=right|0,133|| align=right|13,45|| align=right|4,196||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28189)||1998 WP22|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,211|| align=right|3,21|| align=right|4,214||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28190)||1998 WU23|| align=right|12,7|| align=right|2,778|| align=right|0,077|| align=right|9,44|| align=right|4,631||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28191)||1998 WV23|| align=right|13,1|| align=right|2,700|| align=right|0,106|| align=right|13,37|| align=right|4,435||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28192)||1998 WE24|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,172|| align=right|12,39|| align=right|5,327||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28193)||1998 WY30|| align=right|14,9|| align=right|2,197|| align=right|0,204|| align=right|6,10|| align=right|3,257||MBA||29. listopadu 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(28194)||1998 WX37|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,042|| align=right|1,19|| align=right|3,740||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28195)||1998 XW4|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,094|| align=right|2,71|| align=right|3,766||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28196) Szeged||1998 XY12|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,053|| align=right|6,99|| align=right|3,603||MBA||15. prosince 1998||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(28197)||1998 XZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,111|| align=right|5,53|| align=right|3,616||MBA||15. prosince 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(28198)||1998 XU16|| align=right|12,8|| align=right|3,158|| align=right|0,066|| align=right|10,82|| align=right|5,612||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28199)||1998 XA42|| align=right|13,3|| align=right|2,487|| align=right|0,006|| align=right|5,51|| align=right|3,920||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28200)||1998 XF44|| align=right|13,7|| align=right|2,438|| align=right|0,098|| align=right|6,26|| align=right|3,807||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28201)||1998 XV44|| align=right|14,1|| align=right|2,283|| align=right|0,140|| align=right|6,83|| align=right|3,449||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28202)||1998 XC47|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,212|| align=right|3,15|| align=right|3,692||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28203)||1998 XL48|| align=right|15,6|| align=right|2,197|| align=right|0,310|| align=right|3,72|| align=right|3,257||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28204)||1998 XX50|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|2,95|| align=right|3,744||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28205)||1998 XL51|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,220|| align=right|5,15|| align=right|3,315||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28206)||1998 XO52|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,179|| align=right|8,76|| align=right|3,552||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28207)||1998 XH53|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,106|| align=right|1,68|| align=right|4,217||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28208)||1998 XE54|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,190|| align=right|5,38|| align=right|4,074||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28209)||1998 XC63|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,090|| align=right|9,72|| align=right|4,294||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28210)||1998 XF63|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|7,82|| align=right|3,382||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28211)||1998 XJ64|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,252|| align=right|6,42|| align=right|3,350||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28212)||1998 XJ78|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,204|| align=right|5,56|| align=right|3,586||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28213)||1998 XS92|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,112|| align=right|11,12|| align=right|3,819||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28214)||1998 YW|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,193|| align=right|00,76|| align=right|3,348||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28215)||1998 YE1|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,129|| align=right|7,03|| align=right|3,456||MBA||16. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(28216)||1998 YU1|| align=right|14,4|| align=right|2,453|| align=right|0,145|| align=right|2,77|| align=right|3,840||MBA||17. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28217)||1998 YO3|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,145|| align=right|7,65|| align=right|3,560||MBA||18. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(28218)||1998 YA6|| align=right|14,7|| align=right|2,180|| align=right|0,061|| align=right|3,84|| align=right|3,219||MBA||17. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28219)||1998 YP8|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,128|| align=right|1,99|| align=right|4,272||MBA||23. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28220) York||1998 YN12|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,068|| align=right|1,28|| align=right|4,006||MBA||28. prosince 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(28221)||1998 YG17|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,016|| align=right|00,77|| align=right|4,975||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28222)||1998 YF23|| align=right|14,5|| align=right|2,202|| align=right|0,089|| align=right|4,28|| align=right|3,266||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(28223)||1998 YR27|| align=right|14,2|| align=right|2,720|| align=right|0,250|| align=right|10,03|| align=right|4,484||MBA||27. prosince 1998||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(28224)||1999 AJ|| align=right|14,9|| align=right|2,408|| align=right|0,216|| align=right|2,55|| align=right|3,736||MBA||5. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28225)||1999 AS|| align=right|13,8|| align=right|2,628|| align=right|0,145|| align=right|4,79|| align=right|4,259||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28226)||1999 AE2|| align=right|13,7|| align=right|2,803|| align=right|0,152|| align=right|5,13|| align=right|4,692||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28227)||1999 AN2|| align=right|14,3|| align=right|2,276|| align=right|0,072|| align=right|4,74|| align=right|3,433||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28228)||1999 AU2|| align=right|13,9|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|6,74|| align=right|4,198||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28229)||1999 AK4|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,117|| align=right|5,35|| align=right|3,841||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28230)||1999 AH5|| align=right|13,7|| align=right|2,353|| align=right|0,107|| align=right|13,01|| align=right|3,609||MBA||10. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28231)||1999 AL5|| align=right|13,4|| align=right|2,584|| align=right|0,033|| align=right|21,93|| align=right|4,154||MBA||10. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28232)||1999 AS5|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|6,49|| align=right|4,321||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28233)||1999 AV5|| align=right|12,8|| align=right|2,727|| align=right|0,136|| align=right|12,08|| align=right|4,502||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28234)||1999 AB8|| align=right|13,2|| align=right|3,089|| align=right|0,189|| align=right|15,96|| align=right|5,427||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28235)||1999 AL8|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,228|| align=right|5,33|| align=right|3,507||MBA||7. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28236)||1999 AH10|| align=right|13,5|| align=right|2,934|| align=right|0,033|| align=right|2,78|| align=right|5,026||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28237)||1999 AR16|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,035|| align=right|2,56|| align=right|4,429||MBA||10. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28238)||1999 AB18|| align=right|14,1|| align=right|2,869|| align=right|0,009|| align=right|2,72|| align=right|4,860||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28239)||1999 AQ19|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,049|| align=right|10,32|| align=right|5,372||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28240)||1999 AP21|| align=right|14,5|| align=right|2,482|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|3,910||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28241)||1999 AC22|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,056|| align=right|5,25|| align=right|4,236||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28242) Mingantu||1999 AT22|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,123|| align=right|3,88|| align=right|3,814||MBA||6. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28243)||1999 AA23|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,134|| align=right|6,57|| align=right|3,518||MBA||15. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28244)||1999 AL31|| align=right|14,6|| align=right|2,518|| align=right|0,114|| align=right|5,85|| align=right|3,994||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28245)||1999 AV37|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,133|| align=right|11,31|| align=right|4,493||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28246)||1999 BW1|| align=right|13,5|| align=right|2,721|| align=right|0,011|| align=right|7,27|| align=right|4,487||MBA||18. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28247)||1999 BP3|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|00,89|| align=right|3,686||MBA||19. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28248)||1999 BQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,597|| align=right|0,211|| align=right|2,50|| align=right|4,185||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28249)||1999 BX6|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,047|| align=right|15,37|| align=right|5,743||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28250)||1999 BC8|| align=right|13,8|| align=right|3,145|| align=right|0,136|| align=right|9,29|| align=right|5,575||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28251)||1999 BW13|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,114|| align=right|2,92|| align=right|5,018||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28252)||1999 BK15|| align=right|13,9|| align=right|2,655|| align=right|0,130|| align=right|11,77|| align=right|4,326||MBA||26. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28253)||1999 BA19|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,100|| align=right|13,85|| align=right|4,296||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28254)||1999 BC21|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,138|| align=right|3,05|| align=right|3,808||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28255)||1999 BB24|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,155|| align=right|3,84|| align=right|3,446||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28256)||1999 BL24|| align=right|14,0|| align=right|2,342|| align=right|0,058|| align=right|7,24|| align=right|3,583||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28257)||1999 BT24|| align=right|12,9|| align=right|2,641|| align=right|0,130|| align=right|8,24|| align=right|4,292||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28258)||1999 BM25|| align=right|13,8|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|8,29|| align=right|3,809||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28259)||1999 BY27|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,094|| align=right|6,76|| align=right|3,917||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28260)||1999 BK29|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,034|| align=right|3,42|| align=right|5,121||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28261)||1999 CJ|| align=right|12,5|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|10,54|| align=right|5,140||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28262)||1999 CQ4|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|5,386||MBA||8. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28263)||1999 CR4|| align=right|13,3|| align=right|2,597|| align=right|0,048|| align=right|8,90|| align=right|4,184||MBA||8. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28264)||1999 CJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,970|| align=right|0,112|| align=right|10,68|| align=right|5,118||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28265)||1999 CL5|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,085|| align=right|14,05|| align=right|4,178||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28266)||1999 CP5|| align=right|13,9|| align=right|2,592|| align=right|0,132|| align=right|9,45|| align=right|4,172||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28267)||1999 CH10|| align=right|13,8|| align=right|2,450|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,833||MBA||15. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28268)||1999 CA14|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,110|| align=right|4,29|| align=right|3,563||MBA||8. února 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(28269)||1999 CQ14|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,114|| align=right|13,44|| align=right|4,172||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28270)||1999 CS14|| align=right|13,6|| align=right|2,874|| align=right|0,072|| align=right|1,63|| align=right|4,872||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28271)||1999 CK16|| align=right|14,3|| align=right|2,869|| align=right|0,039|| align=right|1,37|| align=right|4,860||MBA||6. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28272)||1999 CY17|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|7,18|| align=right|3,335||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28273)||1999 CD21|| align=right|14,6|| align=right|2,516|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|3,989||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28274)||1999 CF21|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,114|| align=right|12,19|| align=right|4,247||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28275)||1999 CM23|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|1,43|| align=right|5,132||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28276)||1999 CN25|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|3,53|| align=right|3,732||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28277)||1999 CN27|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,129|| align=right|7,00|| align=right|3,505||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28278)||1999 CQ27|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,057|| align=right|11,35|| align=right|5,149||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28279)||1999 CD28|| align=right|13,0|| align=right|3,127|| align=right|0,154|| align=right|8,11|| align=right|5,529||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28280)||1999 CG28|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,092|| align=right|7,07|| align=right|3,843||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28281)||1999 CT29|| align=right|12,8|| align=right|2,662|| align=right|0,183|| align=right|12,90|| align=right|4,343||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28282)||1999 CJ35|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,091|| align=right|10,37|| align=right|5,211||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28283)||1999 CR35|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,049|| align=right|10,57|| align=right|5,138||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28284)||1999 CG37|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,029|| align=right|3,52|| align=right|4,429||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28285)||1999 CP39|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|4,24|| align=right|4,313||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28286)||1999 CJ40|| align=right|13,5|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|8,57|| align=right|4,531||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28287)||1999 CT42|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,066|| align=right|1,88|| align=right|4,903||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28288)||1999 CL49|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,047|| align=right|10,10|| align=right|5,181||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28289)||1999 CT50|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,125|| align=right|00,09|| align=right|5,619||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28290)||1999 CY51|| align=right|13,0|| align=right|2,802|| align=right|0,080|| align=right|9,20|| align=right|4,691||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28291)||1999 CX52|| align=right|13,2|| align=right|2,433|| align=right|0,105|| align=right|7,23|| align=right|3,794||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28292)||1999 CX54|| align=right|12,8|| align=right|2,710|| align=right|0,026|| align=right|9,32|| align=right|4,461||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28293)||1999 CN57|| align=right|13,6|| align=right|2,497|| align=right|0,014|| align=right|1,40|| align=right|3,946||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28294)||1999 CS59|| align=right|13,1|| align=right|2,936|| align=right|0,036|| align=right|10,94|| align=right|5,031||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28295)||1999 CE61|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,096|| align=right|4,27|| align=right|4,520||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28296)||1999 CQ63|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,080|| align=right|11,76|| align=right|5,175||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28297)||1999 CR63|| align=right|13,6|| align=right|2,931|| align=right|0,115|| align=right|7,91|| align=right|5,018||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28298)||1999 CM64|| align=right|14,0|| align=right|2,747|| align=right|0,093|| align=right|6,75|| align=right|4,551||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28299)||1999 CH66|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|3,378||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28300)||1999 CS67|| align=right|13,7|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|10,43|| align=right|5,224||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28301)||1999 CW67|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,163|| align=right|6,36|| align=right|4,671||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28302)||1999 CK71|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,198|| align=right|2,63|| align=right|5,362||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28303)||1999 CY72|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,054|| align=right|11,01|| align=right|4,153||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28304)||1999 CC75|| align=right|13,1|| align=right|2,685|| align=right|0,155|| align=right|10,98|| align=right|4,399||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28305)||1999 CH79|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,123|| align=right|1,99|| align=right|4,239||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28306)||1999 CV79|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,056|| align=right|8,08|| align=right|5,640||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28307)||1999 CN80|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,167|| align=right|12,98|| align=right|4,273||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28308)||1999 CA81|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,112|| align=right|15,60|| align=right|4,189||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28309)||1999 CB81|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|4,79|| align=right|3,692||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28310)||1999 CT81|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,147|| align=right|5,38|| align=right|5,386||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28311)||1999 CY90|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,069|| align=right|13,06|| align=right|4,176||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28312)||1999 CH94|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,082|| align=right|9,29|| align=right|5,151||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28313)||1999 CU99|| align=right|13,6|| align=right|2,839|| align=right|0,112|| align=right|7,47|| align=right|4,782||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28314)||1999 CG100|| align=right|13,4|| align=right|2,943|| align=right|0,066|| align=right|3,10|| align=right|5,049||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28315)||1999 CD101|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,053|| align=right|5,05|| align=right|5,309||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28316)||1999 CK101|| align=right|13,9|| align=right|2,850|| align=right|0,117|| align=right|2,75|| align=right|4,810||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28317)||1999 CA106|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,083|| align=right|1,66|| align=right|4,328||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28318)||1999 CE106|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,162|| align=right|3,94|| align=right|3,539||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28319)||1999 CR107|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,165|| align=right|12,45|| align=right|4,358||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28320)||1999 CG110|| align=right|13,0|| align=right|3,134|| align=right|0,222|| align=right|16,31|| align=right|5,547||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28321)||1999 CV110|| align=right|14,1|| align=right|2,310|| align=right|0,192|| align=right|5,01|| align=right|3,510||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28322)||1999 CK111|| align=right|14,2|| align=right|2,601|| align=right|0,094|| align=right|2,91|| align=right|4,195||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28323)||1999 CP112|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,087|| align=right|10,47|| align=right|5,125||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28324)||1999 CN114|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,172|| align=right|5,95|| align=right|3,524||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28325)||1999 CK118|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,113|| align=right|12,93|| align=right|4,323||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28326)||1999 CY120|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,111|| align=right|13,90|| align=right|4,430||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28327)||1999 CT123|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,159|| align=right|12,28|| align=right|4,387||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28328)||1999 CN125|| align=right|13,5|| align=right|2,673|| align=right|0,154|| align=right|12,37|| align=right|4,371||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28329)||1999 CD150|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|2,56|| align=right|3,693||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28330)||1999 CG152|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,134|| align=right|00,36|| align=right|5,404||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28331)||1999 CD156|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,098|| align=right|7,87|| align=right|5,320||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28332)||1999 DU1|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,208|| align=right|7,31|| align=right|4,030||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(28333)||1999 DW1|| align=right|13,5|| align=right|3,008|| align=right|0,063|| align=right|11,17|| align=right|5,217||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(28334)||1999 DJ2|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,056|| align=right|13,74|| align=right|5,537||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28335)||1999 DN2|| align=right|12,3|| align=right|3,245|| align=right|0,050|| align=right|14,71|| align=right|5,844||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28336)||1999 DZ4|| align=right|14,0|| align=right|2,931|| align=right|0,112|| align=right|15,43|| align=right|5,018||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28337)||1999 EA2|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,245|| align=right|4,03|| align=right|4,134||MBA||9. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28338)||1999 EL2|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,032|| align=right|2,92|| align=right|5,702||MBA||10. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28339)||1999 EC3|| align=right|13,9|| align=right|2,990|| align=right|0,094|| align=right|10,59|| align=right|5,169||MBA||10. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28340)||1999 EG5|| align=right|12,3|| align=right|3,015|| align=right|0,147|| align=right|11,84|| align=right|5,234||MBA||13. března 1999||Yatsuka||H. Abe
|-
|(28341)||1999 EU5|| align=right|13,3|| align=right|2,899|| align=right|0,022|| align=right|3,00|| align=right|4,936||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(28342)||1999 FB9|| align=right|13,5|| align=right|2,931|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|5,016||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28343)||1999 FG9|| align=right|12,4|| align=right|3,119|| align=right|0,228|| align=right|16,52|| align=right|5,509||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28344)||1999 FE19|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,171|| align=right|4,56|| align=right|4,132||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28345)||1999 FL19|| align=right|13,5|| align=right|3,063|| align=right|0,138|| align=right|3,14|| align=right|5,360||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28346) Kent||1999 FV19|| align=right|13,6|| align=right|2,745|| align=right|0,125|| align=right|9,19|| align=right|4,548||MBA||19. března 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28347)||1999 FD22|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,078|| align=right|8,62|| align=right|5,559||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28348)||1999 FO23|| align=right|12,6|| align=right|3,016|| align=right|0,060|| align=right|9,34|| align=right|5,238||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28349)||1999 FB26|| align=right|12,9|| align=right|2,812|| align=right|0,148|| align=right|9,91|| align=right|4,714||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28350)||1999 FC26|| align=right|12,8|| align=right|3,015|| align=right|0,101|| align=right|9,95|| align=right|5,235||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28351)||1999 FP29|| align=right|15,2|| align=right|2,226|| align=right|0,066|| align=right|4,46|| align=right|3,321||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28352)||1999 FF31|| align=right|12,4|| align=right|3,017|| align=right|0,081|| align=right|10,93|| align=right|5,240||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28353)||1999 FH32|| align=right|14,2|| align=right|2,245|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|3,362||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28354)||1999 FV33|| align=right|13,0|| align=right|3,231|| align=right|0,099|| align=right|11,84|| align=right|5,807||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28355)||1999 FW33|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|5,749||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28356)||1999 FF38|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,218|| align=right|6,98|| align=right|4,124||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28357)||1999 FB40|| align=right|13,7|| align=right|2,639|| align=right|0,063|| align=right|14,54|| align=right|4,287||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28358)||1999 FW48|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|5,374||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28359)||1999 FP52|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,091|| align=right|6,28|| align=right|5,436||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28360)||1999 FU55|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,058|| align=right|3,27|| align=right|4,967||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28361)||1999 FF59|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,259|| align=right|4,86|| align=right|4,218||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28362)||1999 GP5|| align=right|12,5|| align=right|2,927|| align=right|0,073|| align=right|13,02|| align=right|5,008||MBA||7. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28363)||1999 GN6|| align=right|14,4|| align=right|2,933|| align=right|0,089|| align=right|00,96|| align=right|5,023||MBA||14. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28364)||1999 GN7|| align=right|13,5|| align=right|2,948|| align=right|0,181|| align=right|12,05|| align=right|5,062||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28365)||1999 GF14|| align=right|13,3|| align=right|2,703|| align=right|0,081|| align=right|14,06|| align=right|4,442||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28366)||1999 GA16|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,193|| align=right|5,32|| align=right|4,442||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28367)||1999 GO16|| align=right|13,2|| align=right|2,927|| align=right|0,206|| align=right|9,44|| align=right|5,007||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28368)||1999 GW18|| align=right|12,9|| align=right|3,245|| align=right|0,027|| align=right|7,08|| align=right|5,844||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28369)||1999 GA21|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,039|| align=right|13,15|| align=right|5,647||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28370)||1999 GK34|| align=right|13,5|| align=right|2,873|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|4,870||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28371)||1999 GG39|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,172||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28372)||1999 HU|| align=right|12,7|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|9,22|| align=right|5,191||MBA||18. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28373)||1999 HL3|| align=right|12,1|| align=right|3,178|| align=right|0,165|| align=right|11,52|| align=right|5,664||MBA||18. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(28374)||1999 HL11|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,134|| align=right|00,14|| align=right|5,751||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28375)||1999 JC|| align=right|13,4|| align=right|3,112|| align=right|0,153|| align=right|00,14|| align=right|5,489||MBA||2. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28376)||1999 JX19|| align=right|15,1|| align=right|2,202|| align=right|0,178|| align=right|4,00|| align=right|3,267||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28377)||1999 JC24|| align=right|13,3|| align=right|2,680|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,388||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28378)||1999 JN24|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,075|| align=right|10,98|| align=right|5,170||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28379)||1999 JK37|| align=right|14,5|| align=right|2,193|| align=right|0,079|| align=right|7,89|| align=right|3,248||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28380)||1999 JO38|| align=right|13,2|| align=right|2,810|| align=right|0,138|| align=right|8,56|| align=right|4,710||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28381)||1999 JQ39|| align=right|12,8|| align=right|2,982|| align=right|0,103|| align=right|11,25|| align=right|5,148||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28382)||1999 JZ48|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,195|| align=right|00,49|| align=right|3,767||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28383)||1999 JX68|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,081|| align=right|10,62|| align=right|4,294||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28384)||1999 JT76|| align=right|13,6|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|6,98|| align=right|3,782||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28385)||1999 JX76|| align=right|12,3|| align=right|3,224|| align=right|0,068|| align=right|15,71|| align=right|5,788||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28386)||1999 JD79|| align=right|13,0|| align=right|3,040|| align=right|0,062|| align=right|9,80|| align=right|5,299||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28387)||1999 JE79|| align=right|12,5|| align=right|3,103|| align=right|0,165|| align=right|17,44|| align=right|5,465||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28388)||1999 JM86|| align=right|12,6|| align=right|3,058|| align=right|0,141|| align=right|11,55|| align=right|5,347||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28389)||1999 JN95|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,078|| align=right|9,48|| align=right|5,213||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28390)||1999 JW131|| align=right|14,7|| align=right|2,246|| align=right|0,174|| align=right|5,29|| align=right|3,366||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28391)||1999 LV11|| align=right|12,9|| align=right|3,151|| align=right|0,225|| align=right|15,94|| align=right|5,592||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28392)||1999 NQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,421||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28393)||1999 RB12|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,159|| align=right|7,05|| align=right|5,753||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28394) Mittag-Leffler||1999 RY36|| align=right|15,7|| align=right|2,789|| align=right|0,144|| align=right|1,34|| align=right|4,657||MBA||13. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28395)||1999 RZ42|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,218|| align=right|16,43|| align=right|4,139||MBA||3. září 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(28396) Eymann||1999 RY44|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,126|| align=right|6,37|| align=right|3,585||MBA||13. září 1999||Guitalens||A. Klotz
|-
|(28397)||1999 RK53|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|6,93|| align=right|3,594||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28398)||1999 RE55|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|4,092||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28399)||1999 RY136|| align=right|13,5|| align=right|3,006|| align=right|0,082|| align=right|9,43|| align=right|5,211||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28400)||1999 RW160|| align=right|15,5|| align=right|2,961|| align=right|0,197|| align=right|1,50|| align=right|5,096||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28401)||1999 RT165|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|1,70|| align=right|5,362||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28402)||1999 RV211|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,477||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28403)||1999 TY|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,213|| align=right|17,50|| align=right|4,180||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28404)||1999 TQ5|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,171|| align=right|4,06|| align=right|4,172||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(28405)||1999 TG13|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|4,70|| align=right|3,376||MBA||10. října 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(28406)||1999 TB100|| align=right|13,4|| align=right|2,831|| align=right|0,065|| align=right|17,03|| align=right|4,763||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28407)||1999 TH135|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|4,157||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28408)||1999 TS222|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,037|| align=right|7,99|| align=right|4,613||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28409)||1999 TQ226|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,164|| align=right|2,93|| align=right|4,258||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28410)||1999 TE246|| align=right|13,8|| align=right|3,031|| align=right|0,080|| align=right|8,54|| align=right|5,276||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(28411)||1999 TQ284|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,146|| align=right|6,85|| align=right|3,569||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28412)||1999 UY13|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|3,56|| align=right|3,456||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(28413)||1999 UT26|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,038|| align=right|4,74|| align=right|4,268||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(28414)||1999 UH46|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,067|| align=right|9,16|| align=right|4,080||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(28415)||1999 VE27|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,103|| align=right|5,31|| align=right|4,274||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28416)||1999 VW31|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,159|| align=right|3,15|| align=right|3,405||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28417)||1999 VA50|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,165|| align=right|6,52|| align=right|3,597||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28418)||1999 VQ54|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|00,42|| align=right|3,487||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28419)||1999 VA67|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,183|| align=right|6,21|| align=right|3,465||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28420)||1999 VC78|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,146|| align=right|15,75|| align=right|5,468||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28421)||1999 VH87|| align=right|14,9|| align=right|1,928|| align=right|0,091|| align=right|24,29|| align=right|2,676||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(28422)||1999 VA154|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,094|| align=right|9,59|| align=right|4,583||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(28423)||1999 WN3|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,073|| align=right|3,38|| align=right|5,768||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28424)||1999 XA|| align=right|14,2|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|11,92|| align=right|3,767||MBA||1. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28425)||1999 XL24|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|4,014||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28426)||1999 XV28|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,018|| align=right|3,49|| align=right|4,438||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28427)||1999 XP42|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,152|| align=right|1,49|| align=right|4,072||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28428)||1999 XQ43|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,149|| align=right|1,80|| align=right|3,431||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28429)||1999 XF75|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,221|| align=right|5,27|| align=right|3,431||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28430)||1999 XP124|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|7,10|| align=right|3,415||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(28431)||1999 XO136|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,142|| align=right|7,44|| align=right|3,393||MBA||13. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28432)||1999 XY168|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,115|| align=right|12,17|| align=right|4,366||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28433)||1999 XP175|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|4,00|| align=right|4,216||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28434)||1999 XL176|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,192|| align=right|11,22|| align=right|3,743||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28435)||1999 XW209|| align=right|13,9|| align=right|3,007|| align=right|0,040|| align=right|10,73|| align=right|5,214||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(28436)||1999 XJ230|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,103|| align=right|4,94|| align=right|3,288||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28437)||1999 YJ16|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,139|| align=right|5,07|| align=right|3,280||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28438)||2000 AG30|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,159|| align=right|1,61|| align=right|3,634||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28439)||2000 AM30|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,099|| align=right|4,34|| align=right|4,591||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28440)||2000 AN40|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,212|| align=right|9,09|| align=right|3,290||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28441)||2000 AE43|| align=right|15,4|| align=right|1,937|| align=right|0,084|| align=right|24,16|| align=right|2,695||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28442)||2000 AN61|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,734||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28443)||2000 AP86|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|3,325||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28444)||2000 AP91|| align=right|14,7|| align=right|2,265|| align=right|0,152|| align=right|6,75|| align=right|3,409||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28445)||2000 AQ95|| align=right|13,8|| align=right|2,707|| align=right|0,100|| align=right|13,65|| align=right|4,454||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28446)||2000 AQ96|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,173|| align=right|3,99|| align=right|3,518||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28447)||2000 AW96|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|4,07|| align=right|3,426||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28448)||2000 AN97|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,167|| align=right|8,59|| align=right|3,624||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28449)||2000 AK117|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,070|| align=right|4,26|| align=right|4,357||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28450)||2000 AB119|| align=right|14,9|| align=right|2,238|| align=right|0,095|| align=right|4,30|| align=right|3,348||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28451)||2000 AD129|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,174|| align=right|1,71|| align=right|3,709||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28452)||2000 AD130|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,193|| align=right|7,36|| align=right|3,660||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28453)||2000 AE131|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,049|| align=right|3,18|| align=right|4,332||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28454)||2000 AF137|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,196|| align=right|15,68|| align=right|4,147||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28455)||2000 AV137|| align=right|13,8|| align=right|2,572|| align=right|0,166|| align=right|15,15|| align=right|4,124||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28456)||2000 AY137|| align=right|13,7|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|7,36|| align=right|4,057||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28457)||2000 AX143|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,084|| align=right|6,24|| align=right|3,587||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28458)||2000 AL144|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,163|| align=right|18,23|| align=right|4,065||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28459)||2000 AW144|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,300|| align=right|1,51|| align=right|5,812||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28460)||2000 AY163|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,069|| align=right|4,46|| align=right|4,161||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28461)||2000 AL164|| align=right|13,3|| align=right|2,480|| align=right|0,139|| align=right|6,86|| align=right|3,906||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28462)||2000 AO164|| align=right|13,8|| align=right|2,321|| align=right|0,113|| align=right|4,98|| align=right|3,534||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28463)||2000 AG168|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,062|| align=right|7,60|| align=right|3,642||MBA||7. ledna 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(28464)||2000 AZ185|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|14,72|| align=right|4,210||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28465)||2000 AQ237|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,180|| align=right|2,00|| align=right|3,684||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28466)||2000 AV243|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,216|| align=right|11,84|| align=right|4,400||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28467)||2000 AA244|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|6,98|| align=right|3,348||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28468)||2000 AG246|| align=right|13,3|| align=right|2,582|| align=right|0,059|| align=right|9,72|| align=right|4,148||MBA||12. ledna 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28469)||2000 BU8|| align=right|13,2|| align=right|3,029|| align=right|0,213|| align=right|8,25|| align=right|5,272||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28470)||2000 BJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,176|| align=right|2,63|| align=right|3,877||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28471)||2000 BZ13|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,145|| align=right|3,20|| align=right|3,649||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28472)||2000 BE14|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,106|| align=right|14,15|| align=right|4,114||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28473)||2000 BF15|| align=right|13,4|| align=right|3,014|| align=right|0,041|| align=right|10,79|| align=right|5,232||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28474)||2000 BB30|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,363||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28475)||2000 CU|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,122|| align=right|4,75|| align=right|3,451||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(28476)||2000 CK2|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,092|| align=right|6,30|| align=right|3,438||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28477)||2000 CB4|| align=right|13,6|| align=right|2,850|| align=right|0,108|| align=right|15,63|| align=right|4,811||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28478)||2000 CR24|| align=right|15,4|| align=right|2,146|| align=right|0,159|| align=right|00,98|| align=right|3,143||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28479)||2000 CF26|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|4,49|| align=right|3,473||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28480)||2000 CL26|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,181|| align=right|1,86|| align=right|3,642||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28481)||2000 CO26|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,142|| align=right|1,21|| align=right|3,748||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28482)||2000 CK29|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,177|| align=right|2,08|| align=right|4,616||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28483)||2000 CJ39|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,152|| align=right|1,09|| align=right|3,468||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28484)||2000 CO43|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,174|| align=right|4,72|| align=right|3,287||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28485)||2000 CK49|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,181|| align=right|5,63|| align=right|3,577||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28486)||2000 CZ51|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,143|| align=right|4,70|| align=right|3,229||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28487)||2000 CB58|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,067|| align=right|12,15|| align=right|4,244||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28488)||2000 CF58|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,047|| align=right|9,23|| align=right|3,497||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28489)||2000 CN58|| align=right|12,2|| align=right|3,187|| align=right|0,056|| align=right|22,79|| align=right|5,689||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28490)||2000 CQ58|| align=right|12,5|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|16,81|| align=right|5,491||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28491)||2000 CC59|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,197|| align=right|14,04|| align=right|4,150||MBA||5. února 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(28492) Marik||2000 CM59|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|6,62|| align=right|3,449||MBA||1. února 2000||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(28493)||2000 CC63|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,060|| align=right|2,96|| align=right|3,579||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28494)||2000 CW63|| align=right|15,1|| align=right|2,214|| align=right|0,167|| align=right|3,28|| align=right|3,293||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28495)||2000 CA64|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,095|| align=right|11,17|| align=right|3,429||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28496)||2000 CR68|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,140|| align=right|5,45|| align=right|5,733||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28497)||2000 CJ69|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|00,12|| align=right|3,617||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28498)||2000 CL70|| align=right|13,9|| align=right|2,435|| align=right|0,214|| align=right|11,79|| align=right|3,800||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28499)||2000 CG75|| align=right|14,9|| align=right|2,215|| align=right|0,232|| align=right|5,54|| align=right|3,296||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28500)||2000 CW76|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,148|| align=right|6,82|| align=right|3,422||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28501)||2000 CO79|| align=right|16,7|| align=right|2,366|| align=right|0,194|| align=right|1,55|| align=right|3,638||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28502)||2000 CV79|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,190|| align=right|12,11|| align=right|4,312||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28503)||2000 CZ82|| align=right|14,6|| align=right|2,410|| align=right|0,191|| align=right|2,32|| align=right|3,740||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28504)||2000 CD83|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,098|| align=right|6,54|| align=right|3,637||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28505)||2000 CP83|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,136|| align=right|5,45|| align=right|3,587||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28506)||2000 CR83|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,200|| align=right|3,43|| align=right|3,411||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28507)||2000 CD87|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,147|| align=right|5,47|| align=right|3,239||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28508)||2000 CD89|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,111|| align=right|5,63|| align=right|3,733||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28509)||2000 CB92|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,046|| align=right|2,22|| align=right|3,408||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28510)||2000 CC95|| align=right|13,3|| align=right|2,614|| align=right|0,050|| align=right|15,26|| align=right|4,227||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28511)||2000 CW102|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,142|| align=right|2,45|| align=right|3,679||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28512)||2000 CG103|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,146|| align=right|3,63|| align=right|4,257||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28513) Guo||2000 CM126|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,211|| align=right|2,72|| align=right|3,722||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(28514)||2000 DQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,068|| align=right|8,42|| align=right|3,495||MBA||26. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(28515)||2000 DK3|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,156|| align=right|8,47|| align=right|4,068||MBA||27. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(28516) Möbius||2000 DQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,088|| align=right|8,57|| align=right|4,301||MBA||27. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28517)||2000 DD7|| align=right|13,5|| align=right|2,292|| align=right|0,043|| align=right|8,51|| align=right|3,470||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28518)||2000 DE7|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,128|| align=right|7,23|| align=right|3,830||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28519)||2000 DP15|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,150|| align=right|5,08|| align=right|3,467||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(28520)||2000 DH16|| align=right|14,5|| align=right|2,205|| align=right|0,073|| align=right|4,70|| align=right|3,273||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28521)||2000 DK27|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,083|| align=right|2,03|| align=right|3,627||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28522)||2000 DP34|| align=right|15,6|| align=right|2,146|| align=right|0,133|| align=right|00,94|| align=right|3,142||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28523)||2000 DH50|| align=right|14,4|| align=right|3,197|| align=right|0,202|| align=right|00,23|| align=right|5,716||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28524)||2000 DA52|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|2,70|| align=right|3,620||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28525)||2000 DY57|| align=right|15,5|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|3,75|| align=right|3,332||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28526)||2000 DV65|| align=right|16,4|| align=right|2,135|| align=right|0,021|| align=right|1,49|| align=right|3,119||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28527)||2000 DW68|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,151|| align=right|5,43|| align=right|3,573||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28528)||2000 DC70|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,218|| align=right|7,40|| align=right|3,562||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28529)||2000 DQ70|| align=right|13,4|| align=right|2,818|| align=right|0,156|| align=right|8,34|| align=right|4,730||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28530)||2000 DR71|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|00,27|| align=right|4,169||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28531)||2000 DW71|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,181|| align=right|3,42|| align=right|3,880||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28532)||2000 DE78|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,277|| align=right|5,61|| align=right|3,615||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28533)||2000 DL78|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,163|| align=right|1,38|| align=right|3,599||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28534)||2000 DO82|| align=right|15,3|| align=right|2,265|| align=right|0,074|| align=right|7,51|| align=right|3,408||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28535)||2000 DE85|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|3,83|| align=right|3,590||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28536)||2000 DX97|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,144|| align=right|4,12|| align=right|4,126||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28537)||2000 DJ106|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,070|| align=right|5,80|| align=right|4,045||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28538)||2000 DY106|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,139|| align=right|6,90|| align=right|3,613||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28539)||2000 EO3|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,286|| align=right|2,39|| align=right|4,293||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28540)||2000 EC4|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,203|| align=right|4,46|| align=right|5,343||MBA||4. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28541)||2000 ED6|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,205|| align=right|00,65|| align=right|3,779||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28542)||2000 EE10|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,147|| align=right|2,91|| align=right|4,680||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28543)||2000 EF17|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,068|| align=right|6,07|| align=right|3,658||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28544)||2000 EM19|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,062|| align=right|2,57|| align=right|3,184||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28545)||2000 ED20|| align=right|14,6|| align=right|2,345|| align=right|0,199|| align=right|24,31|| align=right|3,589||MBA||7. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28546)||2000 EE20|| align=right|12,4|| align=right|3,170|| align=right|0,076|| align=right|9,35|| align=right|5,644||MBA||7. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28547)||2000 EB21|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,086|| align=right|6,35|| align=right|3,346||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28548)||2000 EY25|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,077|| align=right|3,32|| align=right|3,561||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28549)||2000 EZ25|| align=right|14,3|| align=right|2,477|| align=right|0,083|| align=right|7,27|| align=right|3,899||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28550)||2000 EC26|| align=right|14,0|| align=right|2,416|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|3,754||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28551)||2000 EO36|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,171|| align=right|2,71|| align=right|3,676||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28552)||2000 EY38|| align=right|13,5|| align=right|2,632|| align=right|0,168|| align=right|6,50|| align=right|4,269||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28553)||2000 ED39|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,147|| align=right|1,74|| align=right|3,279||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28554)||2000 EB41|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,166|| align=right|4,36|| align=right|4,058||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28555)||2000 EM41|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,034|| align=right|1,87|| align=right|3,654||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28556)||2000 EP41|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,167|| align=right|2,75|| align=right|4,014||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28557)||2000 EY43|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,090|| align=right|5,99|| align=right|3,721||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28558)||2000 EV44|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|1,39|| align=right|3,668||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28559)||2000 ET46|| align=right|14,3|| align=right|2,456|| align=right|0,123|| align=right|6,08|| align=right|3,849||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28560)||2000 EO48|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,051|| align=right|7,24|| align=right|4,242||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28561)||2000 EP48|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,141|| align=right|1,56|| align=right|5,553||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28562)||2000 ET48|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,237|| align=right|11,41|| align=right|3,562||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28563)||2000 EF57|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,055|| align=right|1,10|| align=right|3,515||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28564)||2000 EV57|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,184|| align=right|4,77|| align=right|3,491||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28565)||2000 EO58|| align=right|14,5|| align=right|2,178|| align=right|0,286|| align=right|5,34|| align=right|3,215||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28566)||2000 EV59|| align=right|16,3|| align=right|2,147|| align=right|0,111|| align=right|00,64|| align=right|3,145||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28567)||2000 EA61|| align=right|14,7|| align=right|2,534|| align=right|0,148|| align=right|14,18|| align=right|4,032||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28568)||2000 EU64|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|00,61|| align=right|4,094||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28569)||2000 ES67|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,143|| align=right|2,98|| align=right|3,443||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28570)||2000 EW75|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,115|| align=right|6,00|| align=right|3,434||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28571)||2000 EZ76|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,110|| align=right|7,23|| align=right|3,496||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28572)||2000 EH79|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,158|| align=right|5,38|| align=right|3,820||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28573)||2000 EG81|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,162|| align=right|3,92|| align=right|4,010||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28574)||2000 EV88|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,203|| align=right|6,31|| align=right|3,524||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28575)||2000 ES95|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,195|| align=right|2,74|| align=right|3,487||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28576)||2000 EP96|| align=right|13,8|| align=right|2,462|| align=right|0,129|| align=right|6,36|| align=right|3,863||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28577)||2000 EW96|| align=right|13,3|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|13,12|| align=right|4,227||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28578)||2000 EE97|| align=right|14,0|| align=right|2,403|| align=right|0,084|| align=right|5,64|| align=right|3,724||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28579)||2000 EQ97|| align=right|13,9|| align=right|2,270|| align=right|0,155|| align=right|3,91|| align=right|3,419||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28580)||2000 EJ104|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,077|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||14. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28581)||2000 ER105|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,121|| align=right|6,95|| align=right|3,322||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28582)||2000 EB106|| align=right|13,4|| align=right|2,751|| align=right|0,080|| align=right|13,42|| align=right|4,563||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28583)||2000 EJ108|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,191|| align=right|5,83|| align=right|4,075||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28584)||2000 ER110|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,137|| align=right|3,39|| align=right|3,735||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28585)||2000 EY110|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|6,20|| align=right|3,516||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28586)||2000 EB113|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,165|| align=right|1,96|| align=right|5,662||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28587)||2000 EG114|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,599||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28588)||2000 EL114|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,203|| align=right|2,46|| align=right|5,382||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28589)||2000 EL126|| align=right|15,2|| align=right|2,218|| align=right|0,068|| align=right|3,23|| align=right|3,302||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28590)||2000 EX126|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,134|| align=right|8,20|| align=right|3,646||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28591)||2000 EC130|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,193|| align=right|2,56|| align=right|3,670||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28592)||2000 EP131|| align=right|14,6|| align=right|2,517|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,992||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28593)||2000 EZ133|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,117||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28594)||2000 EF134|| align=right|13,4|| align=right|2,767|| align=right|0,179|| align=right|9,09|| align=right|4,603||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28595)||2000 EP136|| align=right|13,1|| align=right|3,005|| align=right|0,084|| align=right|11,73|| align=right|5,210||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28596)||2000 EK137|| align=right|15,0|| align=right|2,513|| align=right|0,020|| align=right|14,13|| align=right|3,984||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28597)||2000 ER137|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,067|| align=right|15,94|| align=right|4,066||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28598)||2000 EU137|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,073|| align=right|5,99|| align=right|3,705||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28599)||2000 EQ138|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|14,49|| align=right|4,088||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28600)||2000 EO141|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|7,51|| align=right|3,599||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28601)||2000 EK147|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,143|| align=right|2,72|| align=right|3,323||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28602)||2000 EL147|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,045|| align=right|2,97|| align=right|4,277||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28603)||2000 EW148|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,102|| align=right|2,55|| align=right|4,003||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(28604)||2000 EB151|| align=right|14,0|| align=right|3,049|| align=right|0,165|| align=right|2,41|| align=right|5,323||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28605)||2000 ER152|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,073|| align=right|3,60|| align=right|4,154||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28606)||2000 ES154|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,043|| align=right|7,17|| align=right|3,468||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28607)||2000 EG156|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,133|| align=right|4,50|| align=right|3,357||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28608)||2000 EU157|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,108|| align=right|5,56|| align=right|4,323||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28609)||2000 EL158|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,220|| align=right|10,95|| align=right|4,274||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28610)||2000 EM158|| align=right|12,4|| align=right|2,589|| align=right|0,245|| align=right|15,70|| align=right|4,165||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28611)||2000 EW169|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,182|| align=right|4,92|| align=right|3,341||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28612)||2000 FE2|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,105|| align=right|00,80|| align=right|5,391||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28613)||2000 FG5|| align=right|13,2|| align=right|2,702|| align=right|0,042|| align=right|12,57|| align=right|4,442||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28614) Vejvoda||2000 FO8|| align=right|14,4|| align=right|2,209|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,282||MBA||25. března 2000||Kleť||Klet
|-
|(28615)||2000 FS10|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,086|| align=right|3,14|| align=right|5,042||MBA||31. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28616)||2000 FD11|| align=right|13,6|| align=right|2,799|| align=right|0,273|| align=right|15,22|| align=right|4,682||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28617)||2000 FB13|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,032|| align=right|16,07|| align=right|5,798||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28618)||2000 FK17|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,098|| align=right|7,67|| align=right|3,461||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28619)||2000 FP24|| align=right|13,6|| align=right|3,210|| align=right|0,168|| align=right|20,02|| align=right|5,750||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28620)||2000 FE26|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,111|| align=right|4,64|| align=right|3,435||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28621)||2000 FZ28|| align=right|14,8|| align=right|2,246|| align=right|0,013|| align=right|3,27|| align=right|3,365||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28622)||2000 FJ29|| align=right|14,2|| align=right|2,868|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|4,856||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28623)||2000 FX29|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,114|| align=right|6,35|| align=right|3,851||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28624)||2000 FM31|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,078|| align=right|8,93|| align=right|3,505||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28625)||2000 FQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,059|| align=right|4,02|| align=right|3,574||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28626)||2000 FR32|| align=right|15,0|| align=right|2,488|| align=right|0,117|| align=right|5,37|| align=right|3,923||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28627)||2000 FH33|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,122|| align=right|9,17|| align=right|5,232||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28628)||2000 FF34|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,153|| align=right|5,12|| align=right|5,450||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28629)||2000 FT34|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,185|| align=right|2,89|| align=right|4,394||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28630)||2000 FK35|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,083|| align=right|4,11|| align=right|3,290||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28631)||2000 FX36|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,418||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28632)||2000 FF37|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|3,91|| align=right|4,112||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28633)||2000 FK37|| align=right|14,8|| align=right|2,274|| align=right|0,194|| align=right|5,56|| align=right|3,429||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28634)||2000 FR39|| align=right|13,3|| align=right|2,721|| align=right|0,104|| align=right|12,63|| align=right|4,488||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28635)||2000 FV42|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,055|| align=right|4,21|| align=right|3,805||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28636)||2000 FK45|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,109|| align=right|5,90|| align=right|3,623||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28637)||2000 FB48|| align=right|12,8|| align=right|2,652|| align=right|0,258|| align=right|12,27|| align=right|4,319||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28638)||2000 FE49|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,140|| align=right|1,19|| align=right|4,348||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28639)||2000 FK49|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,050|| align=right|9,81|| align=right|5,132||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28640)||2000 FQ49|| align=right|14,1|| align=right|2,929|| align=right|0,108|| align=right|8,39|| align=right|5,012||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28641)||2000 FS49|| align=right|13,5|| align=right|2,796|| align=right|0,160|| align=right|6,99|| align=right|4,673||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28642)||2000 FZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|3,617||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28643)||2000 FB50|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,111|| align=right|4,11|| align=right|3,476||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28644)||2000 FD56|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,129|| align=right|5,39|| align=right|3,334||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28645)||2000 FP56|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,117|| align=right|12,67|| align=right|5,391||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28646)||2000 FO62|| align=right|15,2|| align=right|2,337|| align=right|0,128|| align=right|2,20|| align=right|3,573||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28647)||2000 GW|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,300|| align=right|3,83|| align=right|4,141||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28648)||2000 GY|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,038|| align=right|4,91|| align=right|4,153||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28649)||2000 GZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,189|| align=right|12,64|| align=right|4,367||MBA||4. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28650)||2000 GE8|| align=right|13,2|| align=right|3,007|| align=right|0,086|| align=right|10,06|| align=right|5,215||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28651)||2000 GP8|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,206|| align=right|3,11|| align=right|4,225||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28652)||2000 GM15|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,155|| align=right|1,97|| align=right|3,380||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28653)||2000 GC16|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,031|| align=right|3,09|| align=right|4,311||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28654)||2000 GY20|| align=right|15,4|| align=right|2,627|| align=right|0,182|| align=right|1,32|| align=right|4,256||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28655)||2000 GY25|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,068|| align=right|2,85|| align=right|3,717||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28656)||2000 GH28|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,050|| align=right|5,30|| align=right|3,605||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28657)||2000 GM28|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,082|| align=right|1,40|| align=right|3,296||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28658)||2000 GC30|| align=right|13,8|| align=right|2,813|| align=right|0,110|| align=right|2,95|| align=right|4,718||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28659)||2000 GB36|| align=right|13,5|| align=right|2,941|| align=right|0,047|| align=right|1,04|| align=right|5,044||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28660)||2000 GP38|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,159|| align=right|3,80|| align=right|4,168||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28661)||2000 GE39|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,090|| align=right|1,97|| align=right|5,037||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28662)||2000 GL39|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,064|| align=right|1,65|| align=right|4,044||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28663)||2000 GH43|| align=right|14,0|| align=right|3,210|| align=right|0,224|| align=right|1,66|| align=right|5,750||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28664)||2000 GV48|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|3,295||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28665)||2000 GN51|| align=right|15,0|| align=right|2,893|| align=right|0,076|| align=right|2,75|| align=right|4,921||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28666)||2000 GO51|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,160|| align=right|2,71|| align=right|3,583||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28667)||2000 GW53|| align=right|15,1|| align=right|2,786|| align=right|0,115|| align=right|4,21|| align=right|4,649||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28668)||2000 GF54|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,208|| align=right|1,55|| align=right|3,467||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28669)||2000 GG55|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|3,296||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28670)||2000 GO55|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,141|| align=right|5,00|| align=right|4,667||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28671)||2000 GW55|| align=right|13,6|| align=right|3,134|| align=right|0,167|| align=right|2,33|| align=right|5,547||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28672)||2000 GH56|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|5,72|| align=right|3,530||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28673)||2000 GT56|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|3,495||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28674)||2000 GZ59|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,257||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28675)||2000 GB60|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,159|| align=right|1,56|| align=right|5,345||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28676)||2000 GK66|| align=right|14,7|| align=right|2,228|| align=right|0,178|| align=right|5,42|| align=right|3,324||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28677)||2000 GO66|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,075|| align=right|1,90|| align=right|3,352||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28678)||2000 GN67|| align=right|14,8|| align=right|2,369|| align=right|0,064|| align=right|4,24|| align=right|3,646||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28679)||2000 GY68|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,082|| align=right|8,68|| align=right|5,134||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28680)||2000 GA69|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,144|| align=right|3,16|| align=right|3,675||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28681)||2000 GH70|| align=right|14,6|| align=right|2,488|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,923||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28682)||2000 GQ70|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,047|| align=right|4,33|| align=right|4,212||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28683)||2000 GV70|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,083|| align=right|3,64|| align=right|4,532||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28684)||2000 GK72|| align=right|14,0|| align=right|3,167|| align=right|0,155|| align=right|1,84|| align=right|5,635||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28685)||2000 GU72|| align=right|13,6|| align=right|3,117|| align=right|0,144|| align=right|1,17|| align=right|5,501||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28686)||2000 GK74|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,082|| align=right|1,47|| align=right|4,088||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28687)||2000 GP74|| align=right|14,6|| align=right|2,928|| align=right|0,083|| align=right|2,89|| align=right|5,009||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28688)||2000 GQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,039|| align=right|7,78|| align=right|4,559||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28689)||2000 GA75|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,107|| align=right|3,74|| align=right|4,617||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28690)||2000 GT75|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,197|| align=right|2,22|| align=right|3,783||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28691)||2000 GC76|| align=right|13,5|| align=right|2,679|| align=right|0,098|| align=right|4,56|| align=right|4,383||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28692)||2000 GA78|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,061|| align=right|2,24|| align=right|4,952||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28693)||2000 GS79|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|6,34|| align=right|3,691||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28694)||2000 GJ85|| align=right|12,3|| align=right|3,056|| align=right|0,098|| align=right|15,27|| align=right|5,340||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28695)||2000 GP86|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,095|| align=right|4,89|| align=right|3,666||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28696)||2000 GU87|| align=right|13,3|| align=right|2,779|| align=right|0,211|| align=right|8,63|| align=right|4,632||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28697)||2000 GZ88|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,049|| align=right|4,89|| align=right|4,666||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28698)||2000 GF89|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,104|| align=right|6,85|| align=right|3,706||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28699)||2000 GN89|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,173|| align=right|9,21|| align=right|4,598||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28700)||2000 GB90|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,130|| align=right|6,08|| align=right|3,487||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28701)||2000 GK90|| align=right|13,9|| align=right|2,719|| align=right|0,236|| align=right|7,66|| align=right|4,483||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28702)||2000 GH91|| align=right|13,7|| align=right|2,531|| align=right|0,123|| align=right|10,01|| align=right|4,026||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28703)||2000 GM91|| align=right|13,3|| align=right|3,082|| align=right|0,029|| align=right|11,09|| align=right|5,411||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28704)||2000 GU91|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,186|| align=right|14,33|| align=right|4,094||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28705)||2000 GW91|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,117|| align=right|7,21|| align=right|3,987||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28706)||2000 GC93|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,049|| align=right|7,87|| align=right|4,230||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28707)||2000 GZ94|| align=right|15,3|| align=right|2,883|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|4,895||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28708)||2000 GR95|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,077|| align=right|8,46|| align=right|5,652||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28709)||2000 GY96|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,165|| align=right|1,66|| align=right|5,529||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28710)||2000 GY100|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|5,04|| align=right|3,722||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28711)||2000 GE101|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,109|| align=right|3,72|| align=right|3,674||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28712)||2000 GT102|| align=right|14,1|| align=right|2,882|| align=right|0,132|| align=right|2,76|| align=right|4,892||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28713)||2000 GW102|| align=right|14,0|| align=right|2,324|| align=right|0,075|| align=right|2,60|| align=right|3,543||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28714)||2000 GY102|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,190|| align=right|3,33|| align=right|3,388||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28715)||2000 GW103|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,050|| align=right|2,74|| align=right|4,658||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28716)||2000 GP104|| align=right|14,5|| align=right|2,338|| align=right|0,141|| align=right|7,59|| align=right|3,574||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28717)||2000 GT106|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,158|| align=right|14,02|| align=right|4,199||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28718)||2000 GH107|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,158|| align=right|7,33|| align=right|3,444||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28719)||2000 GN107|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,126|| align=right|2,14|| align=right|3,693||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28720)||2000 GV107|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,152|| align=right|3,49|| align=right|4,047||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28721)||2000 GW107|| align=right|13,1|| align=right|2,574|| align=right|0,058|| align=right|14,23|| align=right|4,129||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28722)||2000 GN108|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,138|| align=right|4,89|| align=right|3,736||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28723)||2000 GX108|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|4,75|| align=right|3,514||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28724)||2000 GG111|| align=right|14,3|| align=right|2,201|| align=right|0,145|| align=right|4,68|| align=right|3,264||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28725)||2000 GB113|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,151|| align=right|8,63|| align=right|3,804||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28726)||2000 GM113|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,073|| align=right|4,00|| align=right|4,371||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28727)||2000 GO113|| align=right|13,5|| align=right|2,693|| align=right|0,223|| align=right|15,47|| align=right|4,420||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28728)||2000 GX121|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,175|| align=right|8,58|| align=right|4,362||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28729) Moivre||2000 GF123|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,108|| align=right|3,56|| align=right|3,362||MBA||11. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28730)||2000 GU123|| align=right|13,4|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,31|| align=right|5,327||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28731)||2000 GX123|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,098|| align=right|14,62|| align=right|4,119||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28732)||2000 GF124|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,158|| align=right|6,45|| align=right|3,779||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28733)||2000 GY124|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|10,68|| align=right|5,372||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28734)||2000 GK125|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|7,41|| align=right|3,468||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28735)||2000 GX125|| align=right|13,8|| align=right|2,350|| align=right|0,066|| align=right|7,50|| align=right|3,601||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28736)||2000 GE133|| align=right|13,4|| align=right|2,281|| align=right|0,068|| align=right|9,74|| align=right|3,445||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28737)||2000 GR133|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,097|| align=right|6,80|| align=right|3,808||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28738)||2000 GQ135|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,097|| align=right|6,13|| align=right|3,744||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28739)||2000 GW135|| align=right|14,1|| align=right|2,810|| align=right|0,153|| align=right|8,01|| align=right|4,709||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28740)||2000 GZ135|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,039|| align=right|6,56|| align=right|4,537||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28741)||2000 GJ136|| align=right|13,1|| align=right|2,852|| align=right|0,066|| align=right|13,90|| align=right|4,815||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28742)||2000 GA137|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,087|| align=right|7,14|| align=right|3,704||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28743)||2000 GO142|| align=right|12,8|| align=right|2,775|| align=right|0,139|| align=right|10,55|| align=right|4,621||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28744)||2000 GK143|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,049|| align=right|6,66|| align=right|3,785||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28745)||2000 GV144|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,403||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28746)||2000 GB148|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,217|| align=right|2,22|| align=right|3,657||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28747)||2000 GF151|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,047|| align=right|2,06|| align=right|4,839||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28748)||2000 GH161|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,193|| align=right|5,81|| align=right|3,726||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28749)||2000 GP161|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,153|| align=right|7,33|| align=right|3,808||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28750)||2000 GN165|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,135|| align=right|3,68|| align=right|3,485||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28751)||2000 GT167|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,115|| align=right|1,76|| align=right|4,003||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28752)||2000 GZ176|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,149|| align=right|00,82|| align=right|3,313||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28753)||2000 HA|| align=right|13,5|| align=right|2,337|| align=right|0,223|| align=right|25,74|| align=right|3,572||MBA||18. dubna 2000||Modra||L. Kornoš; A. Galád
|-
|(28754)||2000 HV1|| align=right|12,8|| align=right|2,912|| align=right|0,219|| align=right|16,56|| align=right|4,969||MBA||25. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28755)||2000 HK4|| align=right|14,6|| align=right|2,874|| align=right|0,072|| align=right|3,40|| align=right|4,873||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28756)||2000 HA6|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,127|| align=right|1,88|| align=right|5,149||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28757)||2000 HQ9|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,184|| align=right|2,23|| align=right|5,667||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28758)||2000 HE10|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,169|| align=right|2,28|| align=right|5,504||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28759)||2000 HD11|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,062|| align=right|3,65|| align=right|4,017||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28760)||2000 HN12|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,022|| align=right|7,81|| align=right|4,012||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28761)||2000 HU12|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,207|| align=right|6,69|| align=right|3,601||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28762)||2000 HG13|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,014|| align=right|8,59|| align=right|5,324||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28763)||2000 HK13|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,115|| align=right|00,94|| align=right|5,437||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28764)||2000 HS13|| align=right|13,6|| align=right|3,079|| align=right|0,150|| align=right|7,15|| align=right|5,401||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28765)||2000 HY13|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|1,66|| align=right|3,385||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28766) Monge||2000 HP14|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,172|| align=right|2,50|| align=right|5,375||MBA||29. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28767)||2000 HA17|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,178|| align=right|2,41|| align=right|3,723||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28768)||2000 HP21|| align=right|14,0|| align=right|2,381|| align=right|0,242|| align=right|6,30|| align=right|3,672||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28769)||2000 HC26|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,109|| align=right|3,25|| align=right|3,702||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28770)||2000 HC27|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,064|| align=right|7,11|| align=right|4,653||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28771)||2000 HF32|| align=right|14,9|| align=right|2,191|| align=right|0,138|| align=right|1,48|| align=right|3,243||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28772)||2000 HE34|| align=right|14,2|| align=right|2,816|| align=right|0,019|| align=right|5,20|| align=right|4,725||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28773)||2000 HU35|| align=right|12,4|| align=right|3,018|| align=right|0,070|| align=right|9,29|| align=right|5,241||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28774)||2000 HO36|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,150|| align=right|13,04|| align=right|4,212||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28775)||2000 HE37|| align=right|13,1|| align=right|3,129|| align=right|0,021|| align=right|15,86|| align=right|5,535||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28776)||2000 HC41|| align=right|13,4|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|14,21|| align=right|4,124||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28777)||2000 HK41|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,069|| align=right|12,71|| align=right|4,069||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28778)||2000 HG46|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,036|| align=right|4,60|| align=right|4,661||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28779)||2000 HV46|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,165|| align=right|2,96|| align=right|3,471||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28780)||2000 HD47|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,181|| align=right|1,26|| align=right|3,495||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28781)||2000 HS48|| align=right|14,6|| align=right|3,015|| align=right|0,099|| align=right|1,36|| align=right|5,235||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28782)||2000 HE49|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,060|| align=right|4,77|| align=right|3,342||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28783)||2000 HH49|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,214|| align=right|3,48|| align=right|3,638||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28784)||2000 HT51|| align=right|14,1|| align=right|2,870|| align=right|0,065|| align=right|2,96|| align=right|4,861||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28785)||2000 HN52|| align=right|14,1|| align=right|2,586|| align=right|0,042|| align=right|1,18|| align=right|4,157||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28786)||2000 HA54|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,041|| align=right|11,02|| align=right|4,318||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28787)||2000 HR54|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,109|| align=right|4,25|| align=right|4,093||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28788)||2000 HW57|| align=right|13,8|| align=right|2,389|| align=right|0,224|| align=right|3,27|| align=right|3,691||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28789)||2000 HE58|| align=right|14,7|| align=right|3,133|| align=right|0,173|| align=right|00,52|| align=right|5,544||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28790)||2000 HK58|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,052|| align=right|00,35|| align=right|4,168||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28791)||2000 HW59|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,081|| align=right|1,55|| align=right|5,223||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28792)||2000 HE61|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,026|| align=right|2,94|| align=right|4,342||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28793)||2000 HM61|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,089|| align=right|3,09|| align=right|4,148||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28794)||2000 HG64|| align=right|14,5|| align=right|2,246|| align=right|0,189|| align=right|7,43|| align=right|3,365||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28795)||2000 HO64|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,072|| align=right|4,06|| align=right|3,515||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28796)||2000 HW65|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|5,02|| align=right|4,350||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28797)||2000 HH68|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|5,416||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28798)||2000 HJ69|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,133|| align=right|8,41|| align=right|4,180||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28799)||2000 HB72|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,146|| align=right|3,33|| align=right|3,371||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28800)||2000 HV75|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,164|| align=right|8,18|| align=right|3,525||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28801)||2000 HJ76|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,123|| align=right|4,55|| align=right|3,587||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28802)||2000 HX77|| align=right|14,3|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|5,02|| align=right|3,580||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28803)||2000 HR79|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,092|| align=right|15,77|| align=right|4,106||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28804)||2000 HC81|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,207|| align=right|3,83|| align=right|4,178||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28805)||2000 HY85|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,185|| align=right|5,67|| align=right|3,785||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28806)||2000 HH87|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,091|| align=right|12,91|| align=right|4,069||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28807)||2000 HC90|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,352||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28808)||2000 HO96|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,058|| align=right|4,27|| align=right|4,199||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28809)||2000 HY102|| align=right|14,7|| align=right|2,514|| align=right|0,103|| align=right|7,22|| align=right|3,984||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28810)||2000 JS5|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,052|| align=right|5,18|| align=right|4,665||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28811)||2000 JX9|| align=right|13,4|| align=right|3,098|| align=right|0,058|| align=right|17,20|| align=right|5,453||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28812)||2000 JS11|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,117|| align=right|12,56|| align=right|4,569||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28813)||2000 JV14|| align=right|14,2|| align=right|3,053|| align=right|0,111|| align=right|2,48|| align=right|5,333||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28814)||2000 JA17|| align=right|14,0|| align=right|2,803|| align=right|0,227|| align=right|8,79|| align=right|4,692||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28815)||2000 JS17|| align=right|12,8|| align=right|3,255|| align=right|0,103|| align=right|12,04|| align=right|5,872||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28816)||2000 JC18|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|3,15|| align=right|3,738||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28817)||2000 JJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,079|| align=right|3,18|| align=right|3,769||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28818)||2000 JQ20|| align=right|14,1|| align=right|2,263|| align=right|0,152|| align=right|5,35|| align=right|3,403||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28819)||2000 JX20|| align=right|14,2|| align=right|2,325|| align=right|0,159|| align=right|6,44|| align=right|3,544||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28820)||2000 JJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,043|| align=right|9,01|| align=right|3,493||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28821)||2000 JV24|| align=right|14,4|| align=right|2,224|| align=right|0,114|| align=right|5,09|| align=right|3,317||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28822)||2000 JW25|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|1,41|| align=right|4,361||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28823)||2000 JM26|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,107|| align=right|7,40|| align=right|4,132||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28824)||2000 JY26|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,101|| align=right|4,55|| align=right|5,452||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28825)||2000 JG28|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,130|| align=right|6,68|| align=right|4,392||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28826)||2000 JQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|4,58|| align=right|4,495||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28827)||2000 JK29|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,221|| align=right|4,22|| align=right|4,280||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28828)||2000 JT29|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,144|| align=right|3,71|| align=right|3,788||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28829)||2000 JO30|| align=right|14,7|| align=right|2,512|| align=right|0,183|| align=right|3,87|| align=right|3,980||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28830)||2000 JY30|| align=right|13,8|| align=right|2,967|| align=right|0,085|| align=right|10,95|| align=right|5,110||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28831)||2000 JL32|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,032|| align=right|3,83|| align=right|4,575||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28832)||2000 JW32|| align=right|14,6|| align=right|2,957|| align=right|0,062|| align=right|3,52|| align=right|5,085||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28833)||2000 JB35|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,018|| align=right|2,68|| align=right|4,787||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28834)||2000 JD37|| align=right|13,6|| align=right|2,877|| align=right|0,070|| align=right|2,89|| align=right|4,880||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28835)||2000 JX37|| align=right|13,2|| align=right|3,208|| align=right|0,177|| align=right|3,03|| align=right|5,745||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28836)||2000 JH38|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,159|| align=right|2,73|| align=right|3,564||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28837)||2000 JN38|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,105|| align=right|3,19|| align=right|4,278||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28838)||2000 JA41|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,072|| align=right|14,38|| align=right|4,094||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28839)||2000 JG41|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,118|| align=right|11,41|| align=right|5,353||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28840)||2000 JB44|| align=right|13,7|| align=right|2,523|| align=right|0,103|| align=right|4,76|| align=right|4,008||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28841)||2000 JK45|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,155|| align=right|00,64|| align=right|4,385||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28842)||2000 JO45|| align=right|14,5|| align=right|2,909|| align=right|0,070|| align=right|1,19|| align=right|4,961||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28843)||2000 JZ45|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,139|| align=right|2,66|| align=right|5,677||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28844)||2000 JS47|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,083|| align=right|7,83|| align=right|3,340||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28845)||2000 JP49|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,212|| align=right|4,42|| align=right|3,626||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28846)||2000 JQ50|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,103|| align=right|8,69|| align=right|4,250||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28847)||2000 JT50|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,156|| align=right|11,55|| align=right|4,345||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28848)||2000 JH53|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,090|| align=right|2,99|| align=right|5,021||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28849)||2000 JC54|| align=right|13,5|| align=right|2,668|| align=right|0,164|| align=right|12,58|| align=right|4,357||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28850)||2000 JS54|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,044|| align=right|9,86|| align=right|5,700||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28851)||2000 JE55|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,043|| align=right|5,30|| align=right|3,918||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28852)||2000 JH55|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,091|| align=right|3,83|| align=right|4,258||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28853)||2000 JX55|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,017|| align=right|3,18|| align=right|4,946||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28854)||2000 JP56|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,128|| align=right|7,04|| align=right|3,443||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28855)||2000 JN57|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,073|| align=right|4,48|| align=right|3,506||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28856)||2000 JZ58|| align=right|13,2|| align=right|2,625|| align=right|0,217|| align=right|9,06|| align=right|4,253||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28857)||2000 JE59|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,217|| align=right|11,29|| align=right|4,297||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28858)||2000 JK59|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,122|| align=right|11,67|| align=right|3,709||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28859)||2000 JC60|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,133|| align=right|10,93|| align=right|4,355||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28860)||2000 JQ60|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,047|| align=right|1,99|| align=right|4,392||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28861)||2000 JF62|| align=right|12,2|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|13,78|| align=right|5,580||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28862)||2000 JF65|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,012|| align=right|16,19|| align=right|4,235||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28863)||2000 JW65|| align=right|13,0|| align=right|3,223|| align=right|0,126|| align=right|13,84|| align=right|5,785||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28864)||2000 JG70|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,097|| align=right|14,20|| align=right|4,166||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28865)||2000 JX74|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,053|| align=right|6,40|| align=right|3,694||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28866)||2000 JX75|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,116|| align=right|9,39|| align=right|3,643||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28867)||2000 JU76|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|3,645||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28868)||2000 JN77|| align=right|14,2|| align=right|2,713|| align=right|0,093|| align=right|4,01|| align=right|4,467||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28869)||2000 JA84|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,081|| align=right|3,89|| align=right|4,261||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28870)||2000 JO85|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,086|| align=right|18,01|| align=right|4,704||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28871)||2000 KA6|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,075|| align=right|2,68|| align=right|5,007||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28872)||2000 KF6|| align=right|13,9|| align=right|3,039|| align=right|0,075|| align=right|4,30|| align=right|5,296||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28873)||2000 KM7|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,053|| align=right|11,90|| align=right|5,764||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28874)||2000 KC15|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,157|| align=right|1,84|| align=right|3,784||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28875)||2000 KH18|| align=right|12,7|| align=right|3,154|| align=right|0,151|| align=right|6,25|| align=right|5,600||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28876)||2000 KL31|| align=right|13,1|| align=right|3,204|| align=right|0,041|| align=right|9,28|| align=right|5,735||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28877)||2000 KC41|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,110|| align=right|13,83|| align=right|4,786||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28878) Segner||2000 KL41|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,194|| align=right|00,40|| align=right|4,147||MBA||26. května 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(28879)||2000 KK42|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,106|| align=right|20,19|| align=right|5,590||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28880)||2000 KN46|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,049|| align=right|10,71|| align=right|5,246||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28881)||2000 KG48|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,045|| align=right|8,14|| align=right|4,534||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28882)||2000 KO48|| align=right|12,8|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|14,57|| align=right|5,778||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28883)||2000 KS52|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,058|| align=right|5,23|| align=right|4,228||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28884)||2000 KA54|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|22,31|| align=right|5,447||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28885)||2000 KH56|| align=right|13,1|| align=right|2,776|| align=right|0,163|| align=right|8,14|| align=right|4,623||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28886)||2000 KX57|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,107|| align=right|14,93|| align=right|4,253||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28887)||2000 KQ58|| align=right|13,4|| align=right|2,404|| align=right|0,259|| align=right|13,80|| align=right|3,727||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28888)||2000 KS60|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,128|| align=right|5,96|| align=right|4,118||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28889)||2000 KQ63|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,080|| align=right|10,40|| align=right|5,298||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28890)||2000 KY65|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,039|| align=right|14,67|| align=right|4,338||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28891)||2000 KK75|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,089|| align=right|6,79|| align=right|4,224||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28892)||2000 LZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,420|| align=right|0,225|| align=right|21,42|| align=right|3,763||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28893)||2000 LL7|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,097|| align=right|8,23|| align=right|3,623||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28894)||2000 LT8|| align=right|14,1|| align=right|2,478|| align=right|0,116|| align=right|5,03|| align=right|3,899||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28895)||2000 LS9|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,133|| align=right|00,98|| align=right|5,775||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28896)||2000 LN10|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|14,57|| align=right|4,325||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28897)||2000 LP10|| align=right|13,1|| align=right|2,583|| align=right|0,096|| align=right|13,80|| align=right|4,150||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28898)||2000 LX10|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,094|| align=right|14,65|| align=right|4,251||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28899)||2000 LV11|| align=right|12,5|| align=right|3,239|| align=right|0,057|| align=right|24,15|| align=right|5,829||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28900)||2000 LH12|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,210|| align=right|11,99|| align=right|4,374||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28901)||2000 LJ14|| align=right|13,0|| align=right|2,862|| align=right|0,251|| align=right|12,34|| align=right|4,842||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28902)||2000 LZ33|| align=right|14,2|| align=right|2,334|| align=right|0,127|| align=right|5,82|| align=right|3,564||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28903)||2000 LD35|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,193|| align=right|12,44|| align=right|4,407||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28904)||2000 ML|| align=right|12,3|| align=right|3,207|| align=right|0,103|| align=right|16,46|| align=right|5,743||MBA||20. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28905)||2000 MQ|| align=right|14,0|| align=right|2,780|| align=right|0,166|| align=right|9,20|| align=right|4,633||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28906)||2000 MP2|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,020|| align=right|8,92|| align=right|4,280||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28907)||2000 MH3|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,079|| align=right|6,30|| align=right|3,743||MBA||25. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28908)||2000 NY6|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,065|| align=right|8,16|| align=right|5,638||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28909)||2000 NC10|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,093|| align=right|11,24|| align=right|4,360||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28910)||2000 NH11|| align=right|13,5|| align=right|2,750|| align=right|0,084|| align=right|8,45|| align=right|4,559||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(28911)||2000 NB16|| align=right|13,0|| align=right|2,772|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,614||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28912)||2000 NL26|| align=right|13,6|| align=right|3,491|| align=right|0,099|| align=right|8,91|| align=right|6,521||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28913)||2000 OT|| align=right|12,8|| align=right|2,729|| align=right|0,298|| align=right|13,52|| align=right|4,507||MBA||23. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28914)||2000 OC12|| align=right|13,3|| align=right|2,981|| align=right|0,074|| align=right|9,58|| align=right|5,146||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28915)||2000 OU13|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,168|| align=right|00,78|| align=right|5,792||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28916)||2000 OL35|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|7,30|| align=right|3,397||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28917)||2000 QR17|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,162|| align=right|2,70|| align=right|5,372||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28918)||2000 QF21|| align=right|12,2|| align=right|3,965|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|7,894||HLD||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28919)||2000 QP27|| align=right|14,2|| align=right|2,328|| align=right|0,216|| align=right|2,54|| align=right|3,552||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28920)||2000 QC91|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,134|| align=right|11,32|| align=right|5,195||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28921)||2000 QZ122|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,100|| align=right|8,12|| align=right|5,221||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28922)||2000 QK132|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,177|| align=right|19,43|| align=right|5,482||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28923)||2000 QJ161|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,087|| align=right|9,02|| align=right|5,439||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28924)||2000 QD205|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,130|| align=right|1,12|| align=right|4,016||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28925)||2000 QY205|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,091|| align=right|8,52|| align=right|5,332||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28926)||2000 QE231|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,107|| align=right|10,72|| align=right|5,245||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28927)||2000 RA6|| align=right|14,5|| align=right|2,187|| align=right|0,055|| align=right|7,20|| align=right|3,233||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28928)||2000 RY12|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,059|| align=right|14,59|| align=right|5,612||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28929)||2000 RU13|| align=right|13,5|| align=right|3,183|| align=right|0,091|| align=right|12,70|| align=right|5,678||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28930)||2000 RA31|| align=right|13,5|| align=right|2,913|| align=right|0,068|| align=right|8,12|| align=right|4,971||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28931)||2000 RU54|| align=right|12,9|| align=right|2,976|| align=right|0,116|| align=right|8,60|| align=right|5,134||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28932)||2000 RY102|| align=right|12,6|| align=right|3,131|| align=right|0,113|| align=right|10,93|| align=right|5,539||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28933)||2000 SZ22|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,101|| align=right|4,76|| align=right|5,750||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28934)||2000 SB113|| align=right|14,4|| align=right|2,881|| align=right|0,088|| align=right|2,41|| align=right|4,889||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28935)||2000 SH123|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,112|| align=right|4,53|| align=right|3,535||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28936)||2000 SF139|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|4,378||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28937)||2000 SM162|| align=right|14,0|| align=right|3,043|| align=right|0,069|| align=right|10,60|| align=right|5,307||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28938)||2000 SR311|| align=right|12,0|| align=right|3,184|| align=right|0,107|| align=right|20,31|| align=right|5,681||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28939)||2000 TO33|| align=right|13,3|| align=right|2,695|| align=right|0,017|| align=right|20,86|| align=right|4,422||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28940)||2000 UD1|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,241|| align=right|2,43|| align=right|5,186||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28941)||2000 UH8|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,129|| align=right|13,60|| align=right|4,434||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28942)||2000 UJ14|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,136|| align=right|1,44|| align=right|5,405||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28943)||2000 UF51|| align=right|14,0|| align=right|2,792|| align=right|0,084|| align=right|3,72|| align=right|4,665||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28944)||2000 UA70|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,075|| align=right|12,33|| align=right|4,528||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28945)||2000 UA79|| align=right|15,1|| align=right|2,477|| align=right|0,191|| align=right|1,64|| align=right|3,898||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28946)||2000 VW56|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,246|| align=right|3,47|| align=right|3,376||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28947)||2000 WH12|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,042|| align=right|15,35|| align=right|4,197||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28948)||2000 WJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,080|| align=right|6,90|| align=right|4,059||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28949)||2000 WV100|| align=right|12,7|| align=right|3,180|| align=right|0,081|| align=right|17,16|| align=right|5,671||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28950)||2000 WF133|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,049|| align=right|8,91|| align=right|5,235||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28951)||2000 WA149|| align=right|13,1|| align=right|2,852|| align=right|0,155|| align=right|15,48|| align=right|4,815||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28952)||2000 YG35|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,173|| align=right|1,45|| align=right|3,670||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28953)||2000 YL37|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|4,260||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28954)||2000 YA41|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,148|| align=right|2,23|| align=right|4,214||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28955)||2000 YZ58|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,126|| align=right|1,61|| align=right|3,577||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(28956)||2001 AA45|| align=right|12,7|| align=right|3,053|| align=right|0,163|| align=right|14,91|| align=right|5,333||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28957)||2001 BE50|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|3,29|| align=right|3,604||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28958)||2001 CQ42|| align=right|12,1|| align=right|5,271|| align=right|0,083|| align=right|8,24|| align=right|12,10||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28959)||2001 DL74|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,196|| align=right|26,57|| align=right|5,594||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28960)||2001 DZ81|| align=right|13,3|| align=right|5,306|| align=right|0,035|| align=right|2,80|| align=right|12,22||JUT||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(28961)||2001 FO64|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,224|| align=right|5,44|| align=right|3,424||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28962)||2001 FL117|| align=right|12,9|| align=right|3,109|| align=right|0,139|| align=right|24,32|| align=right|5,480||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28963)||2001 FY121|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,165|| align=right|2,30|| align=right|3,683||MBA||29. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(28964)||2001 FG122|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,247|| align=right|3,66|| align=right|5,331||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28965)||2001 FF162|| align=right|14,8|| align=right|2,884|| align=right|0,021|| align=right|2,61|| align=right|4,898||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28966)||2001 HS24|| align=right|13,5|| align=right|3,219|| align=right|0,026|| align=right|22,57|| align=right|5,774||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(28967)||2001 HK34|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|6,79|| align=right|3,285||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28968)||2001 HT36|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,129|| align=right|2,26|| align=right|4,534||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28969)||2001 HM57|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,241|| align=right|13,87|| align=right|4,086||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28970)||2001 JJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|8,88|| align=right|5,174||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28971)||2001 KM28|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,250|| align=right|8,03|| align=right|3,734||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28972)||2001 KV38|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,201|| align=right|14,03|| align=right|4,302||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28973)||2001 KN42|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,149|| align=right|11,85|| align=right|4,292||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28974)||2001 KW59|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,245|| align=right|7,33|| align=right|4,213||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28975)||2001 KR69|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,006|| align=right|14,12|| align=right|4,387||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28976)||2001 KN73|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,113|| align=right|7,34|| align=right|4,353||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28977)||2001 KP73|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,177|| align=right|11,29|| align=right|4,373||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28978) Ixion||2001 KX76|| align=right|3,2|| align=right|39,63|| align=right|0,242|| align=right|19,60|| align=right|250||PLT||22. května 2001||Cerro Tololo||Deep Ecliptic Survey
|-
|(28979)||2001 LW|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,056|| align=right|17,16|| align=right|5,661||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28980)||2001 LS1|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,194|| align=right|6,39|| align=right|3,457||MBA||15. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(28981)||2001 LY3|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,337|| align=right|4,51|| align=right|4,201||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28982)||2001 LJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,363|| align=right|0,240|| align=right|2,56|| align=right|3,632||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28983)||2001 LK19|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,371||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28984)||2001 MS2|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,106|| align=right|11,40|| align=right|5,148||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(28985)||2001 MP5|| align=right|14,8|| align=right|2,249|| align=right|0,226|| align=right|4,16|| align=right|3,372||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(28986)||2001 MG13|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|3,515||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(28987)||2001 MP14|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,119|| align=right|2,46|| align=right|3,329||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28988)||2001 MS23|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,206|| align=right|3,75|| align=right|3,248||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28989)||2001 MZ24|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,207|| align=right|4,56|| align=right|3,886||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28990)||2001 ML27|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,097|| align=right|16,92|| align=right|5,612||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28991)||2001 MU27|| align=right|12,6|| align=right|3,009|| align=right|0,099|| align=right|9,32|| align=right|5,218||MBA||21. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(28992)||2001 MW28|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,180|| align=right|00,40|| align=right|3,710||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28993)||2001 NA6|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,162|| align=right|2,37|| align=right|3,673||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28994)||2001 OO8|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,238|| align=right|5,12|| align=right|4,435||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28995)||2001 OF46|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|4,177||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28996)||2001 OL51|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,113|| align=right|3,80|| align=right|4,258||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(28997)||2020 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,240|| align=right|5,13|| align=right|4,103||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(28998)||2184 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|11,86|| align=right|4,137||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(28999)||2505 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,165|| align=right|6,59|| align=right|3,750||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29000)||2607 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,204|| align=right|6,20|| align=right|4,520||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek